Воронка –  Ємкість лійкоподібної форми 
 Воронка (притока Турії) — річка, права притока річки Турія , що впадає до Прип'яті , басейн Дніпра . 
 Воронка (притока Південного Бугу) — річка в Україні , ліва притока Південного Бугу (басейн Чорного моря ). 
 Воронка випуску 
 Воронка поглинання
 Воронка викиду
 Воронка осушення 
 Воронка (прилад) - прилад для переливання рідин. 

Особи:

 Воронка Роман — (12 січня 1940  р., Бучач , Україна) —- професор математики Політехнічного Інституту штату Нью Джерзі, США .